est une expression anglaise signifiant « filles et garçons ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .

Chanson 

 Girls and Boys, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Girls and Boys, chanson de Prince présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi